Dezintegrarea poate fi:

 Dezagregarea unui corp sau ansamblu de corpuri
 Dezintegrare radioactivă, emisia de radiații nucleare din nucleele izotopilor radioactivi ai unor elemente chimice